Владимир Девятов:
 Девятов, Владимир Петрович (род. 1951) — советский хоккеист, нападающий, мастер спорта СССР международного класса.
 Девятов, Владимир Сергеевич (род. 1955) — советский и российский певец.